Osoby o tym nazwisku:
 Bebe Rexha − amerykańska piosenkarka i autorka tekstów
 Hava Rexha − Albanka, superstulatka